El paral·lel 77º nord és una línia de latitud que es troba a 77 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 77° de latitud nord, un grau de longitud equival a  25,121 km; la longitud total del paral·lel és de 9.726 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 8.550 km i a 1.452 km del Pol Nord

Com tots els altres paral·lels a part de l'equador, el paral·lel 77º nord no és un cercle màxim i no és la distància més curta entre dos punts, fins i tot si es troben al mateix latitud. Per exemple, seguint el paral·lel, la distància recorreguda entre dos punts de longitud oposada és 4.522 km; després d'un cercle màxim (que passa pel Pol Nord), només és 2.904 km.

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 24 hores i 0 minuts a l'estiu, i resta sota l'horitzó tot el dia en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 77º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="145" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Groenlàndia Mar de Noruega
|-
| 
! scope="row" | 
| Svalbard - illa de Spitsbergen
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Barents
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nova Zembla – Illa Severni (el punt més septentrional)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Kara
| style="background:#b0e0e6;" |  
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Slojnií
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Kara
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Russki
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Kara
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Península de Taimir
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Làptev
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes Faddei
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Làptev
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Àrtic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de la Sibèria Oriental
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'illa Henrietta, 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Àrtic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Territoris del Nord-oest - Illa del Príncep Patrick
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Moore
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Cos d'aigua sense nom
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa Emerald, Territoris del Nord-oest,  Passa al sud de l'Illa Fitzwilliam Owen, Territoris del Nord-oest,  Passa al sud de l'illa Eight Bears, Territoris del Nord-oest, 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Hazen
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa Vesey Hamilton, Nunavut, 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Canal de Byam Martin
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Desbarats
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud del Grup Findlay, Nunavut, 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Cos d'aigua
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa Crescent
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Napier
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa de Devon
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Noruega
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut - Ellesmere
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Baffin
| style="background:#b0e0e6;" | Badia de Smith
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut - Ellesmere
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Baffin
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|Terra de Steensby
|-
| 
! scope="row" | 
|Germanialand
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Groenlàndia
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 76º nord
 Paral·lel 78º nord

Referències 

Línies de latitud